Samux (vroeger: Nəbiağalı) is een stad in Azerbeidzjan en is de hoofdplaats van het district Samux.

De stad telt 9.100 inwoners (01-01-2012).

Stad in Azerbeidzjan